La Proie et l'Ombre peut faire référence à plusieurs œuvres homonymes :
 La Proie et l'Ombre, roman d'Edogawa Ranpo (1928)
 La Proie et l'Ombre, bande dessinée de la série Yoko Tsuno de Roger Leloup (1981)
 La Proie et l'Ombre, film américain de Jag Mundhra (1997)

Ainsi qu'à plusieurs titres paronymes :
 Le Chien qui lâche sa proie pour l'ombre, fable de Jean de La Fontaine (1668)
 L'Ombre et la Proie, roman policier français de Boileau-Narcejac (sous pseudonyme Alain Bouccarèje) (1951-1952)
 La Proie pour l'ombre, film français d'Alexandre Astruc (1961)
 La Proie pour l'ombre, roman britannique de P. D. James (1972)
 L'Ombre et la Proie, film américain de Stephen Hopkins (1996)
 L'Ombre et la Proie, album du groupe Psykup (2005)
 Dans l'ombre de la proie, film canadien de Joseph Ruben (2013)
 La Proie d'une ombre, film américain de David Bruckner (2020)